Carnide – freguesia del comune di Lisbona, Portogallo
 Carnide – freguesia del comune di Pombal, Portogallo
 Carnide – stazione della linea Blu della metropolitana di Lisbona